Ингебрет Холанн (; ,  — ) — норвежский ,  и .

Учился у Густава Ланге и Юханнеса Хорклоу в Христиании, затем в Берлине. В 1904—1914 годах — второй концертмейстер Национального театра, с 1914 года — органист Гарнизонной церкви в Осло. В 1911—1922 годах преподавал в Консерватории Осло. Автор ряда популярных в своё время в Норвегии камерных сочинений, среди которых выделяются Пять лирических пьес для скрипки и фортепиано (), аранжировок народной музыки для скрипки с аккомпанементом, хоровых сочинений.

Академические музыканты Норвегии